Nasri (arabisk: نصري) betyder støtte eller sejr, og det er et arabisk drengenavn, der også optræder som efternavn. Efternavnet findes hovedsageligt i Palæstina, Libanon, Syrien, Algeriet og Tunesien.

Steder 
 Nasri, landsby i området Gafr and Parmon Rural District, Gafr and Parmon District, Bashagard County, Hormozgan, Iran

Fornavn 
 Nasri (musiker), Canadisk singer-songwriter og musikproducer
 Nasri Atallah (født 1982), Libanesisk-britisk forfatter, forlægger og talentmanager
 Nasri Cheppy (1950–2010), Indonesisk filminstruktør
 Nasri Maalouf (1911–2005), Libanesisk politiker
 Nasri Shamseddine (1927–1983), Libanesisk sanger og skuespiller
 Nasri Badhy (1981 -) Engelsk erhvervsmand

Mellemnavn 
 Makram Nasri Kaiser (1930-1996), Egyptisk videnskabsmand og biolog

Efternavn 
 Assala Nasri (born 1969), Syrisk sanger
 Maya Nasri, Libanesisk skuespiller og sanger
 Neophytos Nasri (1670–1731), biskop af Saidnaya of the Melkite Greek Catholic Church og han havde en fremtrædende rolle i opsplitningen af den Melkik-kirken i 1724
 Noura Nasri, Tunisisk skytte og olympisk atlet
 Samir Nasri (født 1987), fransk fodboldspiller
 Yousef El Nasri (født 1979), Spansk langdistanceløber af marrokansk oprindelse
 Sana Nasri, Pakistansk soldat
 Tahar Nasri, Canadisk oversætter terminolog

Se også 
Personer
 Nasriddynastiet, det sidste muslimske dynasti i Spanien
 Nisha Patel-Nasri (1977-2006), britisk virksomhedsejer og mordoffer
 Mohamed Ben Riadh Nasri, en tunesisk fange i Guantanamo Bay Naval Base
Flertydige
 Al-Nasr (flertydig)
 Nasr (flertydig)
 Nasser (flertydig)